Фундированное множество — частично упорядоченное множество , у которого любое непустое подмножество  имеет минимальный элемент. Под минимальным элементом в  здесь понимается , такой, что для любого  из  следует . В математике фундированное множество также известно как полная полурешётка.

(Некоторые авторы дополнительно требуют, чтобы отношение R было связным.)

Эквивалентное определение при условии использования аксиомы выбора состоит в том, что множество M с отношением R является фундированным тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет условию обрыва убывающих цепей, то есть не существует бесконечной последовательности x0, x1, x2, … элементов из M такой, что xn+1 R xn для любого индекса n.

Примеры 
Примеры фундированных множеств без полного порядка.
 Множество целых чисел с частичным порядком a < b тогда и только тогда, когда a делит b и a ≠ b
 Множество всех конечных строк на конечном алфавите с частичным порядком s < t тогда и только тогда, когда s строго включается как подстрока в t

Принцип трансфинитной индукции 

Пусть  — фундированное множество и . Тогда если для любого  из включения  следует , то  совпадает с .

Нётерова индукция 
Нётерова индукция — это обобщение трансфинитной индукции, которое заключается в следующем.

Пусть  — фундированное множество,  — некоторое утверждение об элементах множества , и пусть мы хотим показать, что  верно для всех . Для этого достаточно показать, что если , и  верно для всех таких , что , то  также верно.
Другими словами

Примечания

Литература 
 



Упорядоченные множества
Математическая индукция и её обобщения